Chód sportowy – konkurencja lekkoatletyczna polegająca na pokonywaniu trasy chodem.

Najważniejsze przepisy chodu sportowego nakazują zawodnikowi ciągły kontakt z podłożem (zawsze jedna ze stóp musi dotykać podłoża), co uniemożliwia pokonywanie trasy biegiem, oraz wyprostowanie w kolanie nogi nogi wykrocznej do momentu uzyskania pozycji pionowej. Za złamanie tych zasad sędziowie rozmieszczeni wzdłuż trasy mogą dać zawodnikowi ostrzeżenie. Trzy ostrzeżenia powodują wykluczenie z zawodów.

Chód rozgrywany jest na bieżni stadionu (krótkie dystanse) oraz na ulicach aglomeracji miejskich. Mężczyźni startują najczęściej na dystansach: 5000 metrów (hala), 20 km i 50 km, a kobiety na: 3000 m (hala), i 20 km. Juniorzy, juniorki oraz juniorzy młodsi startują na dystansie 10 000 m, a juniorki młodsze na 5000 m.

Jednym z najlepszych chodziarzy wszech czasów jest Polak Robert Korzeniowski, który specjalizował się w chodzie na dystansie 50 km.

Najlepsi w świecie (stan na 1 stycznia 2008)

Mężczyźni

20 km 
do wyniku 1:18:30

50 km 
do wyniku 3:39:00

Kobiety

20 km 
do wyniku 1:27:00

Utytułowani chodziarze

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 

 Chód na 10 kilometrów
 Chód na 50 000 metrów

Przypisy